Název Strahov má více významů:

 Strahov (Praha) – čtvrť v Praze
 Strahovský klášter
 Velký strahovský stadion – velký stadion na Strahově
 Koleje Strahov – koleje v Praze
 Strahov (Horní Kozolupy) – vesnice v obci Horní Kozolupy v okrese Tachov
Strahov (hradiště) –  hradiště na levém břehu Malše u Velešína v okrese Český Krumlov
 Strahov (Šumava) – vrch (868 m) jižně od Železné Rudy na Šumavě